Grau puede referirse a: 
 Miguel Grau Seminario, almirante, máximo héroe nacional del Perú.
 Enrique Grau Seminario, marino peruano.
 Enrique Grau, pintor colombiano.
 Enrique Graue Wiechers, médico oftalmólogo mexicano.
 José Grau Hernández, historietista español.
 Jürke Grau, botánico alemán.
 Roberto Grau, ajedrecista argentino.
 Grau, nombre cooficial en asturiano del concejo español de Grado.
 Grau, barrio de Valencia, España.
 Grau (apellido).
 GRAU; siglas de la Autoridad Principal de Misiles y de la Dirección de la Artillería del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia.
En homenaje al héroe naval peruano Miguel Grau, algunos lugares del Perú usan el nombre de Grau:
 la Avenida Grau, ubicada en la ciudad de Lima.
 el Estadio Miguel Grau del Callao.
 el Estadio Miguel Grau de Piura.
 la Plaza Grau ubicada en la ciudad del Callao.
 la Plaza Grau ubicada en la ciudad de Chimbote.
 la Plaza Grau ubicada en la ciudad de Lima.
 la Provincia de Grau, ubicada en el departamento de Apurímac.
 el poblado de Grau, en el distrito de Nauta, provincia de Loreto.

También algunos clubes deportivos llevan este nombre por igual motivo:
 el Club Atlético Grau, club de fútbol de la ciudad de Piura.
 el Club Miguel Grau de Deportes, club de fútbol de la ciudad de Abancay.